est un footballeur japonais né le  dans la préfecture de Hiroshima au Japon.

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Naissance en décembre 1969
Joueur du Nagoya Grampus
Joueur du JEF United Ichihara Chiba
Joueur du Sagan Tosu